Lonsdale steht für 

 einen englischen Sport- und Freizeitkleidungshersteller, siehe Lonsdale (Unternehmen)
 eine ehemalige Marke von Mitsubishi Motors Australia für den Export, siehe Lonsdale Car Company
 ein Zigarrenformat mit Ringmaß 42 (Durchmesser 17 mm, Länge 160 mm)
 eine Landschaft im Verlauf des River Lune, siehe Lonsdale (Landschaft)

Orte:

in Australien
 Point Lonsdale, im Queenscliffe Borough

in den Vereinigten Staaten:
 Lonsdale (Arkansas) in Garland County, Arkansas
 Lonsdale (Minnesota) in Rice County, Minnesota
 Lonsdale (Rhode Island) in Rhode Island
 Lonsdale (Tennessee) in Tennessee

Familienname:
 Baldwin Lonsdale (1948–2017), Präsident von Vanuatu
 Frederick Lonsdale (1881–1954), britischer Dramatiker
 Kathleen Lonsdale (1903–1971), irische Kristallografin
 Keiynan Lonsdale (* 1991), australischer Schauspieler
 Michael Lonsdale (1931–2020; eigentlich Alfred de Turris), französischer Schauspieler
 Olivia Lonsdale (* 1994), niederländische Schauspielerin
 William Lonsdale (1794–1871), englischer Geologe und Paläontologe